Кортасар () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Антоніо Борреро-і-Кортасар — президент Еквадору
 Модесто Кортасар — іспанський політик
 Хуліо Кортасар — аргентинський поет і прозаїк